Teucro (del griego antiguo Τεῦκρος, Teũkros) puede referirse a:

 Teucro, héroe de la mitología griega, hijo de Telamón y de su segunda esposa Hesíone;
 Teucro, primer rey mítico de Troya en la mitología griega;
 Sociedad Deportiva Teucro, club español de balonmano; o
 (2797) Teucer, asteroide troyano de Júpiter.